korál, protestáns egyházi népének
 Korál, magyar rockegyüttes